Denef ist der Familienname folgender Personen: 

 Jan Denef (* 1951), belgischer Mathematiker
 Norbert Denef (* 1949), deutsches Opfer sexuellen Missbrauchs